Арнульфи ()

  — итальянский поэт; псевдоним — Фульберто Аларни ().
 Арнульфи, Клод (1697—1786) — французский живописец-портретист.

См. также 
 Арнульф
 Арнульфинги

Примечания